Società di trasformazione urbana
Società Trasporti Urbani – azienda del settore trasporti
Università tecnica slovacca

Codici 
 STU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Cruz (Belize)